Соловйо́в () — російське прізвище. Походить від слова соловей. Відомі носії:

А 
 Соловйов Анатолій
 Соловйов Анатолій Васильович (1922—2000) — російський актор.
 Соловйов Анатолій Якович (1948) — радянський і російський льотчик-космонавт, герой Радянського Союзу.
 Соловйов Андрій Володимирович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Соловйов Андрій Титович (1928—?) — український скульптор.

В 
 Соловйов Валерій
 Соловйов Валерій Юрійович (1963) — російський актор театру, озвучення і кіно.
 Соловйов Василь
 Соловйов Василь Іванович (1890—1939) — революціонер-більшовик та політпрацівник Червоної армії.
 Соловйов Василь Сергійович (1915—1993) — якутський письменник.
 Соловйов Веніамін
 Соловйов Веніамін Миколайович (1798—1866 або 1871) — декабрист.
 Соловйов Віталій
 Соловйов Віталій Анатолійович — полковник Державної прикордонної служби України, кавалер ордена Данила Галицького
 Соловйов Віталій Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соловйов Володимир
 Соловйов Володимир Олександрович (1907–1978) — радянський драматург, поет і перекладач. Лауреат двох Сталінських премій другого ступеня (1941, 1946).
 Соловйов Володимир Олексійович (1946) — льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу.
 Соловйов Володимир Сергійович (1853—1900) — російський філософ, богослов, поет, публіцист, літературний критик.
 Соловйов Володимир Романович (1909—1968) — радянський актор театру та кіно.
 Соловйов Володимир Рудольфович (1963) — російський журналіст, радіо- і телеведучий, письменник.
 Соловйов В'ячеслав
 Соловйов В'ячеслав Євгенович — радянський хокеїст, чемпіон світу.
 Соловйов В'ячеслав Павлович (1941) — український кібернетик, наукознавець та економіст.

Г 
 Соловйов Герман Ігорович (1994—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Д 
 Соловйов Дмитро Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Соловйов Дмитро Володимирович — російський фігурист, що спеціалізується в спортивних танцях на льоду, олімпійський чемпіон та медаліст.

Є 
 Соловйов Євген
 Соловйов Євген Віталійович (1992) — російський хокеїст.
 Соловйов Євген Володимирович - підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соловйов Євген Дмитрович — радянський військовий діяч, начальник політичного відділу військ Червонопрапорного Західного прикордонного округу КДБ СРСР, генерал-майор.
 Соловйов Євген Євгенович ( 1941) — український художник.
 Соловйов Євген Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Соловйов Євген Сергійович — військовий льотчик, капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Соловйов Євген Степанович (1910—1972) — український радянський графік.

І 
 Соловйов Іван
 Соловйов Іван Миколайович (1890—1924) — один з керівників антирадянського повстання в Хакасії.
 Соловйов Ігор
 Соловйов Ігор Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

М 
 Соловйов Максим
 Соловйов Максим Юрійович (1979) — російський хокеїст.
 Соловйов Михайло
 Соловйов Михайло Альбертович — футбольний арбітр.
 Соловйов Михайло Миколайович (1886—?) — радянський епідеміолог.
 Соловйов Михайло Петрович ( 1861) — український педагог, дійсний статський радник.

О 
 Соловйов Олександр
 Соловйов Олександр Іванович (1952) — український мистецтвознавець, куратор сучасного мистецтва.
 Соловйов Олександр Іванович (1952—2000) — російський актор.
 Соловйов Олександр Леонідович (1898—?) — український та російський кінорежисер.
 Соловйов Олександр Миколайович (1973) — український політичний і державний діяч, голова політичної партії «Розумна Сила».
 Соловйов Олександр Сергійович (18??—1973) — український композитор, диригент, педагог.
 Соловйов Олексій
 Соловйов Олексій Станіславович (1971) — український державний службовець.

Р 
 Соловйов Роман
 Соловйов Роман Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Соловйов Сергій Миколайович
 Соловйов Сергій Миколайович (нар. 1971) — радянський та український футболіст, захисник, по завершенні кар'єри гравця — футбольний тренер. Головний тренер ВПК-Агро.
 Соловйов Сергій Михайлович (1829—1879) — російський історик, з 1847 року професор Імператорського Московського університету, з 1872 року академік Імператорської Санкт-Петербурзької Академії наук.
 Соловйов Сергій Михайлович (1885—1942) — російський поет-символіст, філолог, священик.
 Соловйов Сергій Олегович (* 1988) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соловйов Сергій Олександрович
 Соловйов Сергій Олександрович (1956) — радянський та російський науковець-аграрій, ректор Оренбурзького державного аграрного університету, лен-корреспондент РАН
 Соловйов Сергій Олександрович — український вірусолог, кандидат біологічних наук.
 Соловйов Сергій Олександрович (1944—2021) — радянський і російський кінорежисер, сценарист, продюсер, народний артист Росії (1993).
 Соловйов Сергій Олександрович (1950—2019) — радянський та російський мандрівник, письменник, соціолог і журналіст.
 Соловйов Сергій Олександрович (1915—1967) — радянський футболіст та хокеїст.
 Соловйов Сергій Олександрович — український хімік, доктор хімічних наук.
 Соловйов Сергій Устинович (1859—1912) — російський архітектор, реставратор і педагог, який працював в Москві. Дійсний член Імператорської Академії мистецтв (1902).
 Соловйов-Калін Сергій Олександрович (1914—1977) — радянський український звукооператор.
 Соловйов Станіслав
 Соловйов Станіслав Вікторович (1991) — російський хокеїст.
 Соловйов Степан
 Соловйов Степан Федорович (1819—1867) — російський купець, золотопромисловець і меценат.

Ю 
 Соловйов Юрій
 Соловйов Юрій Васильович (1933) — російський актор.
 Соловйов Юрій Вікторович (Позивний «Фокс») (1979—2014) — український військовослужбовець 2-го батальйону «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Соловйов Юрій Миколайович (1948—2007) — радянський футболіст та футбольний арбітр.
 Соловйов-Савоя́ров Юрій Феліксович (1965) — радянський і російський композитор, письменник і художник.

Див. також 
 Соловйова

Примітки 

Російські прізвища